Кулаєв (, ) — прізвище тюркського походження; має жіночу форму Кулаєва.

Відомі носії 
 Кулаєв Борис Хаджумарович (1929-2008) — радянський борець вільного стилю.
 Кулаєв Володимир Павлович (. 1958) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Кулаєв Ігор Степанович (1930-2013) — радянський і російський біохімік, член-кореспондент РАН.
 Кулаєв Мстислав Олександрович (Мухаметхан Сахіпгарійович; 1873-1958) — вчений-філолог і дослідник башкирської мови, лікар, доктор наук.
 Кулаєв Нурпаша Абуркашевич (. 1980) — чеченський терорист.
 Кулаєв Олег Миколайович (. 1975) — російський хокеїст з м'ячем.
 Кулаєв Созруко Олександрович (1900-1938) — осетинський радянський письменник.



Див. також